Grapow bezeichnet: 
 Grapow, ehemals im Kreis Friedeberg Nm., Wohnplatz in der Woiwodschaft Lebus in Polen; siehe: Chrapów

Grapow ist der Familienname folgender Personen:
 Gottlieb Ludwig Wilhelm Grapow (1787–1874), preußischer Generalmajor
 Hermann Grapow (1885–1967), deutscher Ägyptologe
 Max von Grapow (1861–1924), deutscher Admiral
 Paul Grapow (1831–1875), deutscher Kartograf und Kapitän zur See
 Roland Grapow (* 1959), deutscher Gitarrist
 Wilhelm Grapow (1828–1902), deutscher Architekt